Il detentore del titolo Ted Schroeder non ha partecipato a quest'edizione del torneo.

Budge Patty ha battuto in finale Frank Sedgman 6-1 8-10 6-2 6-3.

Teste di serie

 Frank Sedgman (finalista)
 Bill Talbert (quarti di finale)
 Jaroslav Drobný (semifinali)
 Eric Sturgess (quarti di finale)
 Budge Patty (campione)
 Gardnar Mulloy (quarti di finale)
 Arthur Larsen (quarti di finale)
 John Bromwich (quarto turno)
 Geoffrey Brown (quarto turno)
 Ken McGregor (quarto turno)
 Bill Sidwell (quarto turno)
 Vic Seixas (semifinali)
 Frederick Kovaleski (quarto turno)
 Irvin Dorfman (terzo turno)
 Dilip Bose (secondo turno)
 Gianni Cucelli (Ritirato prima dell'inizio del torneo)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1950